Tare – nella lingua italiana è plurale di tara, peso dell'imballaggio di una merce
 Ieva Tāre – cestista lettone
 La Tare – cortometraggio muto del 1911 diretto da Louis Feuillade
 Igli Tare – dirigente sportivo ed ex calciatore albanese naturalizzato italiano
 Avey Tare – musicista statunitense
 Tare – settore del Ruanda nel Distretto di Nyamagabe

Pagine correlate 

 Tara